Дом Энгельгардта:

 Дом Энгельгардта — известен как центр музыкальной жизни Петербурга.
 Дом Энгельгардта — памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня в Смоленске.